Clàudia (tribu). una de les 35 tribusromanes amb dret a vot
 Gens Clàudia, família patrícia i plebea romana
 Clàudia, nom de cinc de les germanes d'Appi Claudi, censor el 312 aC
 Clàudia (filla d'Appi Claudi Cec)
 Clàudia Quinta, germana d'Appi Claudi Pulcre i neta d'Appi Claudi Cec.
 Clàudia Pulcra, germana gran de Publi Clodi Pulcre, l'enemic de Ciceró, casada amb Quint Marci Rex .
 Clòdia Pulcra (Clàudia abans de canviar-se el nom), germana segona de les tres de Publi Clodi Pulcre.
 Clàudia Pulcra, germana petita de Publi Clodi Pulcre.
 Clàudia fou filla d'Appi Claudi Pulcre (cònsol 212 aC). Es va casar amb Pacuvi Calavi de Càpua.
 Clàudia fou filla d'Appi Claudi Pulcre (cònsol 185 aC). Fou verge vestal.
 Clàudia fou filla d'Appi Claudi Pulcre (cònsol 143 aC), i es va casar amb Tiberi Grac
 Clàudia o Clòdia filla d'Appi Claudi Pulcre (cònsol 38 aC) casada amb Marc Brut que se'n va separar el 45 aC
 Clàudia fou filla d'Appi Claudi Pulcre es va casar amb Marci Filip.
 Clàudia o Clòdia filla d'Appi Claudi Pulcre (cònsol 54 aC) casada amb Gneu Pompeu, el fill gran de Pompeu Magne
 Clòdia, filla de Publi Clodi i promesa d'Octavi (August)
 Clàudia Pulcra, dama romana 
 Júnia Claudil·la, esposa de Calígula.
 Clàudia fou filla de l'emperador Claudi (I), que la va tenir amb la seva dona Plàucia Urgulanil·la
 Clàudia fou una filla il·legítima de la dona l'emperador Claudi (I), Plàucia Urgulanil·la, nascuda del seu llibert Boter.
 Clàudia Augusta fou filla de l'emperador Neró (Claudi Tiberi Neró) i la seva dona Poppea Sabina. Va morir amb quatre mesos.
 Clàudia, àvia de Constantí el Gran.